La Consejería de Hacienda y Modelo Económico (oficialmente, en valenciano, Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic) es una consejería o departamento del Consejo de la Generalidad Valenciana con las competencias en materia de hacienda, sector público empresarial y fundacional de la Generalidad y consorcios no sanitarios adscritos a la Generalidad, función pública y tecnologías de la información y comunicación de la Administración.

Se trata de un departamento creado a la VIII legislatura de la etapa autonómica después de agrupar en esta competencias integradas en consejerías distintas y actualmente desaparecidas: la consejería de Economía, Hacienda y Empleo y la consejería de Justicia y Administraciones Públicas.

Desde 2022, el consejero de Hacienda y Modelo Económico es Arcadi España García.

Estructura 
La Consejería de Hacienda y Modelo Económico de la Generalidad Valenciana se estructura en los siguientes órganos:
 La Subsecretaría
 La Secretaría Autonómica de Modelo Económico y Financiación
 La Dirección General del Sector Público y Patrimonio
 La Dirección General de Modelo Económico, Financiación y Política Financiera
 La Dirección General de Fondos Europeos
 La Intervención general de la Generalidad
 La Dirección General de la Intervención
 La Secretaría Autonómica de Hacienda
 La Dirección General de Presupuestos
 La Dirección General de Tributos y Juego
 La Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC)
 La Dirección General de la Agencia Tributaria Valenciana

Organismos adscritos 
Diferentes organismos públicos situados dentro del territorio valenciano se encuentran adscritos a la Consejería de Hacienda y Modelo Económico de la Generalidad Valenciana:
 Instituto Valenciano de Finanzas 
 Agencia Tributaria Valenciana

Consejeros

Referencias 

Consejerías de la Generalidad Valenciana